Tenisový turnaj WTA Gastein Ladies 2009 se konal ve dnech 20. - 26. července v rakouském Bad Gastein venku na antukových dvorcích. Odměny činily 220,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
WTA Tour 2009
Gastein Ladies
Tenis v Rakousku v roce 2009